Staubli ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Staubli (* 1979), Schweizer Fußballschiedsrichterin
 Remo Staubli (* 1988), Schweizer Fußballspieler
 Thomas Staubli (* 1962), Schweizer Theologe
 Tim Staubli (* 2000), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stäubli International, Schweizer Technologiekonzern
 Vernon Stauble (* 1950), Radrennfahrer aus Trinidad und Tobago